Мертва зона (роман) — фантастичний роман Стівена Кінга 1979 року.
 Мертва зона (фільм) — художній фільм 1983 року по однойменному роману С. Кінга
 Мертва зона (телесеріал) — телесеріал (2002—2007) за мотивами однойменного твору Стівена Кінга.